Andrés Alencastre hace referencia a:

 Andrés Alencastre Gutiérrez, poeta peruano
 Andrés Alencastre Calderón, economista peruano